Phalcon:
 IAI Phalcon — электронная система на самолёте, предназначенная для разведки и управления боем.
 Phalcon PHP — PHP фреймворк с открытым исходным кодом.